Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками. Девенпорт грала в парі з Яною Новотною, але в третьому колі їх перемогли Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні. Фернандес грала в парі з Лізою Реймонд.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Фернандес і Реймонд з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, парний розряд
1997 у французькому спорті